Allenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Allenbach, Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Orte:
 Allenbach (Hilchenbach), Stadtteil von Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Allenbach (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Allenbach (Engstlige) oder Allebach, linker Zufluss der Engstlige in Adelboden, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Allenbach (Oster), linker Zufluss der Oster bei Wiebelskirchen, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland

Allenbach ist ein Familienname:
 Beat Allenbach, Schweizer Journalist und Buchautor
 Frieda Allenbach (Maja Frieda Allenbach, geb.  Frieda Meier; 1907–2002), Schweizer Grafik-Designerin und Zeichnerin
 Theo Allenbach (* 1925), Schweizer Wintersportler

Siehe auch:
 Aalenbach
 Ahlenbach
 Albach
 Allbach
 Allebach
 Allensbach
 Allerbach